HMAS Perth ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada Real Australiana (Royal Australian Navy; RAN) en honor a la diudad de Perth, capital de Australia occidental.

 HMAS Perth (D29), crucero de la clase Leander. Asignado a la Royal Navy como HMS Amphion en 1936, fue vendido a la RAN tres años después. Prestó servicio hasta el 1 de marzo de 1942, cuando fue hundido durante la batalla del Estrecho de la Sonda.
 HMAS Perth (D38), destructor, líder de la clase Perth, derivada de la clase Charles F. Adams, asignado en 1965, prestó servicio hasta su baja en 1999. Fue hundido como lugar para buceo.
 HMAS Perth (FFH 157), fragata de clase Anzac asignada en 2006.

Nombres de buques de guerra de Australia